John Crittenden ist der Name folgender Personen:

* John J. Crittenden (John Jordan Crittenden; 1786–1863), US-amerikanischer Politiker
 John Jordan Crittenden Sen. (1754–1806), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 John Jordan Crittenden III (1854–1876), US-amerikanischer Offizier